Rajahelli kan åsyfta två små öar eller skär i Fredrikshamn i Finland
Rajahelli (norra), 
Rajahelli (södra),